Fruering (plaats), plaats in Denemarken
 Fruering (parochie), parochie in Denemarken